

Geografia

Francia
 Saliceto – comune del dipartimento dell'Alta Corsica

Italia
 Saliceto – comune della provincia di Cuneo
 Rio Saliceto – comune della provincia di Reggio Emilia
 Saliceto – frazione di Cadeo in provincia di Piacenza
Saliceto – frazione di Pocapaglia in provincia di Cuneo
 Saliceto Buzzalino – frazione di Campogalliano in provincia di Modena
 Saliceto Panaro – frazione di Modena

Pagine correlate 
 Salice
 Saliceti